Răchitiș se poate referi la:

Răchitiș, Bacău
Răchitiș, Harghita

 Pasul Răchitiș

 Răchitișu, Bacău
 Răchitișul Mare

 Răchitașu, Vrancea

Vezi și 
 Râul Răchitiș (dezambiguizare)

 Răchita (dezambiguizare)
 Răchiți (dezambiguizare)
 Răchițele (dezambiguizare)
 Răchitova (dezambiguizare)
 Răchitoasa (dezambiguizare)